Capcom har flere betydninger:
 Capcom (firma)
 Capsule communicator - forkortet CAPCOM